Vaterpolski turnir "Slobodna Hrvatska 92" je bilo klupsko vaterpolsko natjecanje u Hrvatskoj održano na proljeće 1992. godine.  
Sudjelovalo je osam klubova, koji su kroz četiri tunira odigrali dvokružnu ligu (14 utakmica). Pobjednik je bio "Jadran - Koteks" iz Splita.  Svih osam sudionika je također sudjelovalo i u prvoj sezoni 1. hrvatske lige, koja je počela u ljeto 1992.

Ljestvica

Unutrašnje poveznice 
 1. HVL 1992.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, ''"Slobodna Dalmacija"', 1992. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 14872, god. XLIX, izdano 27. travnja 1992., str. 30, pristupljeno 26. veljače 2019. 
  

1992 SH